The Crimson Trail – film del 1935 diretto da Winthrop Kelley
 The Crimson Trail – film del 1935 diretto da Alfred Raboch